Bruck kan syfta på:

Personer
 Karl Ludwig von Bruck (1798–1860), österrikisk-ungersk statsman

Geografi

Tyskland 

 Fürstenfeldbruck – distriktshuvudort, Bayern, Oberbayern, 
 Bruck in der Oberpfalz – köping, Bayern, Oberpfalz, 
 Bruck, Oberbayern – kommun i Landkreis Ebersberg, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Bruck an der Mur – kommun, Steiermark, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Bruck an der Leitha – kommun Niederösterreich, Bezirk Bruck an der Leitha, 
 Bruck an der Grossglocknerstrasse – kommun, Salzburg, Bezirk Zell am See, 
 Bruck am Ziller – kommun, Tyrolen,